Holuša ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jakub Holuša (* 1988), tschechischer Mittelstreckenläufer
 Miloš Holuša (* 1965), tschechischer Geher

Holuša bezeichnet außerdem:

 (51261) Holuša, ein Asteroid des Hauptgürtels